Mark Beyer peut faire référence à :

Mark Beyer (1950- ), un illustrateur et dessinateur américain,
 (1963- ), un écrivain américain.